Zásuvka má více významů:

obecný význam
 zásuvný modul (zařízení) – v hovorové či slangové mluvě jakékoliv zásuvné zařízení z nějakého většího technického celku (počítač, elektrický rozvaděč, telefonní ústředna apod.)

v elektrotechnice
 zásuvka (elektrotechnika) – zařízení určené pro propojování dvou vodičů (např. v domácnosti z běžného střídavého rozvodu 230 V, 50 Hz) 

v domácnosti
 zásuvka (nábytek) – část nábytku, jenž lze zasunout dovnitř nějakého většího kusu nábytku (např. do skříně, sekretáře, almary apod.)

Externí odkazy